Hanumān est le nom du dieu hindou du sport et du Sri Lanka, l'un des héros du Ramayana. Ce nom peut aussi désigner :

 , astéroïde de la ceinture principale.
 Hanuman, un film français de Frédéric Fougea sorti en 1998.
 Hanuman, bande originale de ce film.
 Hanuman, un film d'animation indien de V.G. Samant et Milind Ukey sorti en 2005.
 Hanuman, un voilier de régate (Classe J) lancé en 2009, réplique de l’Endeavour II.
Hanuman 5, un groupe de musique danois.
Hanuman, une chanson du groupe Rodrigo y Gabriela.

C'est aussi un nom de famille :
  (Devanagari: गुरु हनुमान) (1901–1999), un coach de lutte indien.